

Топоніми 
 Ненаситець — село в Україні, Синельниківському районі Дніпропетровської області.
 Ненаситець — дніпровський поріг.

Інше 
 «Ненаситець» — одне із псевдо члена ОУН із червня 1937 року, Василя Палинюка.